JSY est un sigle qui peut désigner :
 , le titre de plusieurs chansons.

JSY est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Syros, un aéroport desservant l’île de Syros en Grèce, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports